Collegium Musicum steht für:

 Collegium musicum, Bezeichnung für ein Ensemble von Musikern
 Collegium Musicum (1701), historisches Collegium musicum in Leipzig (bis ca. 1751)
 Collegium Musicum (Band), slowakische Musikgruppe
 Collegium Musicum (Yale University), Editionsreihe mit musikalischen Werken des Yale University's Department of Music